Yuriria kan syfta på:

Yuriria (fisk) – ett släkte av fiskar

Geografi

Mexiko 

 Yuriria, Mexiko, ort, Guanajuato, 
 Yuriria (kommun), Guanajuato,